Tractats de Roma, tractats constitutius de la Comunitat Econòmica Europea i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica.
 Tractat de Roma (1924), tractat que acordà la incorporació a Itàlia de l'Estat Lliure de Fiume.
 Tractats de Roma del 1941, tractats entre el regne feixista d'Itàlia i l'Estat Independent de Croàcia.
 Estatut de Roma, instrument constitutiu de la Cort Penal Internacional.